Lurgenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Lurgenstein (1854–1905), deutscher Opernsänger (Bass)
 Walter Lurgenstein (1906–1964), deutscher Politiker